

Ценово () — община в Русенській області.
 Ценово () — село в Русенській області. Входить до складу общини Ценово.
 Ценово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Чирпан.